ТУУ — многозначная аббревиатура:
 ТУУ — технические условия Украины
 ТУУ — трансмутация, управляемая ускорителем

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей